Il doppio del torneo di tennis Chicago Grand Prix 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Scott Davis e David Pate che hanno battuto in finale Grant Connell e Glenn Michibata 6-4, 5-7, 7-6.

Teste di serie

 Scott Davis /  David Pate (campioni)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (finale)

 John Fitzgerald /  Udo Riglewski (primo turno)
 Kevin Curren /  Gary Muller (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chicago Grand Prix 1991
ATP Tour 1991